Il singolare del torneo di tennis Trani Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lukáš Dlouhý che ha battuto in finale Simone Bolelli 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý (Campione)
 Carlos Berlocq (secondo turno)
 Olivier Patience (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)

 Hugo Armando (secondo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Marc López (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2005